Ю́рий Саркися́н:
 Саркисян, Юрий Вазгенович (род. 1947) — советский и узбекский футболист, тренер.
 Саркисян, Юрий Отеллоевич (род. 1961) — советский, армянский и австралийский тяжелоатлет.
 Саркисян, Юрий Погосович (1922—2004) — советский тренер по тяжёлой атлетике.